Calvin Klein (merk), een Amerikaans kledingmerk
 Calvin Klein (modeontwerper), een Amerikaans modeontwerper en oprichter van het gelijknamige merk